Anežka Hesensko-Kasselská (14. května 1606, Kassel – 28. května 1650, Dessau) byla hesensko-kasselská princezna a sňatkem anhaltsko-desavská kněžna.

Život 
Anežka se narodila jako nejstarší dcera lankraběte Mořice Hesensko-Kasselského z jeho druhého manželství s Julianou, dcerou hraběte Jana Nasavsko-Dillenburského. Anežka vyrůstala společně se svými sourozenci. Mluvila šesti jazyky a skládala hudbu.

18. května 1623 se v sedmnácti letech provdala za o deset let staršího knížete Jana Kazimíra Anhaltsko-Desavského. Během třicetileté války se jí podařilo zmírnit bídu knížectví jednáním s generály, a to jak ústně, tak písemně. Byla považována za bystrou ekonomku a matematičku. V roce 1645 nechala v Nischwitzu postavit tvrz, která byla později přestavěna na zámek Oranienbaum.

Anežka zemřela 28. května 1650 v Dessau ve věku 44 let.

Potomci 
S manželem měla Anežka šest dětí, z nichž se tři dožily dospělosti:

 1. Mořic Anhaltsko-Desavský (7. 11. 1624 Dessau – 30. 12. 1624 tamtéž)
 2. Dorotea Anhaltsko-Desavská (24. 10. 1625 Dessau – 21. 7. 1626 tamtéž)
 3. Juliana Anhaltsko-Desavská (17. 9. 1626 Dessau – 30. 11. 1652 tamtéž)
 4. Jan Jiří II. Anhaltsko-Desavský (7. 11. 1627 Dessau – 17. 8. 1693 Berlín), kníže anhaltsko-desavský od roku 1660 až do své smrti, polní maršál
 ⚭ 1659 Henrietta Kateřina Oranžská (10. 2. 1637 Haag – 3. 11. 1708)
 5. Luisa Anhaltsko-Desavská (10. 2. 1631 Dessau – 25. 4. 1680 Oława)
 ⚭ 1648 Kristián Břežský (19. 4. 1618 Oława – 28. 2. 1672 tamtéž), kníže břežsko-lehnický
 6. Anežka Anhaltsko-Desavská (12. 3. 1644 Dessau – 13. 5. 1644 tamtéž)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Hesensko-Kasselští
Anhaltsko-Desavští
Německé vévodkyně
Narození v roce 1606
Narození 14. května
Narození v Kasselu
Úmrtí v roce 1650
Úmrtí 28. května
Úmrtí v Dessau
Ženy